Franciaország
Plagne, település Ain megyében
Plagne, település Haute-Garonne megyében
 Svájc
Plagne, település Bern kantonban